Командарм 2-го ранга — персональное воинское войсковое звание высшего командного и начальствующего состава в РККА.

Название воинского звания (В/З) образовано от сокращения названия воинской должности «командующий армией» с добавлением ранга. В/З было выше звания комкор, ниже звания командарма 1-го ранга.

История 
Введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от  «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА».

Фактически упразднено с введением генеральских званий Указом Президиума Верховного совета СССР от  «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии» и последующим присвоением всем военачальникам, имевшим звание командарма 2-го ранга, генеральских званий Постановлением СНК СССР от .

Знаки различия 
Знаки различия В/З — четыре ромба в петлицах и  четыре стропила (шеврона) на рукавах и другие.

Присвоения 
При введении этого воинского звания в 1935 году оно было присвоено 10 военным командирам и начальникам. Через три года все они были расстреляны.

В конце 1930-х годов в связи с ростом численности формирований РККА выросло и число командармов 2 ранга (21 человек к июню 1940 года). При введении генеральских званий в 1940 году большинство командармов 2 ранга (12 человек) получила звания генерал-лейтенантов, некоторые — и более высокие звания (7 — генерал-полковники и 2 — генералы армии).

1935 
Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от  «Об утверждении лиц высшего командного и начальствующего состава РККА в военных званиях» утверждены в военном звании:
 Алкснис, Яков Иванович (1897—1938) — начальник Управления воздушных сил РККА, расстрелян 29.07.1938.
 Вацетис, Иоаким Иоакимович (1873—1938) — состоящий в распоряжении Народного комиссара обороны СССР, расстрелян 28.07.1938.
 Дубовой, Иван Наумович (1896—1938) — командующий войсками Харьковского военного округа, расстрелян 29.07.1938.
 Дыбенко, Павел Ефимович (1889—1938) — командующий войсками Приволжского военного округа, расстрелян 29.07.1938.
 Каширин, Николай Дмитриевич (1888—1938) — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, расстрелян 14.06.1938.
 Корк, Август Иванович (1887—1937) — начальник Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, расстрелян 12.06.1937.
 Левандовский, Михаил Карлович (1890—1938) — командующий войсками Закавказского военного округа, расстрелян 29.07.1938.
 Седякин, Александр Игнатьевич (1893—1938) — заместитель начальника Генерального штаба РККА, расстрелян 29.07.1938.
 Федько, Иван Фёдорович (1897—1939) — командующий Приморской группой войск Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, повышен в звании до командарма 1 ранга, расстрелян 26.02.1939.
 Халепский, Иннокентий Андреевич (1893—1938) — начальник Автобронетанкового управления РККА, расстрелян 29.07.1938.

1937 
 14.06.1937 — Великанов, Михаил Дмитриевич (1893—1938), расстрелян 29.07.1938
 14.06.1937 — Кулик, Григорий Иванович (1890—1950), повышен в звании до командарма 1 ранга, позднее стал Маршалом Советского Союза, позднее  понижался в званиях, расстрелян 24.08.1950
 28.07.1937 — Тимошенко, Семён Константинович (1895—1970), повышен в звании до командарма 1 ранга, позднее стал Маршалом Советского Союза

1938 
 22.02.1938 — Локтионов, Александр Дмитриевич (1893—1941), переаттестован в генерал-полковники, расстрелян 28.10.1941

1939 
 08.02.1939 — Апанасенко, Иосиф Родионович (1890—1943), переаттестован в генерал-полковники, повышен до генерала армии, погиб на фронте
 08.02.1939 — Городовиков, Ока Иванович (1879—1960), переаттестован в генерал-полковники
 08.02.1939 — Качалов, Владимир Яковлевич (1893—1941), переаттестован в генерал-лейтенанты, погиб на фронте, посмертно обвинён в измене, семья репрессирована, реабилитирован в 1953 году
 08.02.1939 — Калинин, Степан Андрианович (1890—1975), переаттестован в генерал-лейтенанты, арестован в 1944 году, освобожден и реабилитирован в 1953 году
 08.02.1939 — Ковалёв, Михаил Прокофьевич (1897—1967), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем генерал-полковник
 08.02.1939 — Конев, Иван Степанович (1897—1973), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем Маршал Советского Союза
 08.02.1939 — Мерецков, Кирилл Афанасьевич (1897—1968), переаттестован в генералы армии, затем Маршал Советского Союза
 08.02.1939 — Тюленев, Иван Владимирович (1892—1978), переаттестован в генералы армии
 08.02.1939 — Хозин, Михаил Семёнович (1896—1979), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем генерал-полковник
 08.02.1939 — Штерн, Григорий Михайлович (1900—1941), переаттестован в генерал-полковники, расстрелян 28.10.1941
 08.02.1939 — Яковлев, Всеволод Фёдорович (1895—1974), переаттестован в генерал-лейтенанты
 05.12.1939 — Болдин, Иван Васильевич (1892—1965), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем генерал-полковник
 05.12.1939 — Ефремов, Михаил Григорьевич (1891—1942), переаттестован в генерал-лейтенанты, погиб на фронте
 05.12.1939 — Захаркин, Иван Григорьевич (1889—1944), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем генерал-полковник, погиб в автомобильной катастрофе
 05.12.1939 — Курдюмов, Владимир Николаевич (1895—1970), переаттестован в генерал-лейтенанты
 05.12.1939 — Смородинов, Иван Васильевич (1894—1953), переаттестован в генерал-лейтенанты, затем генерал-полковник

1940 
 16.01.1940 — Грендаль, Владимир Давыдович (1884—1940), переаттестован в генерал-полковники артиллерии
 22.03.1940 — Воронов, Николай Николаевич (1899—1968), переаттестован в генерал-полковники артиллерии, затем Главный маршал артиллерии
 27.03.1940 — Павлов, Дмитрий Григорьевич (1897—1941), переаттестован в генерал-полковники танковых войск, затем генерал армии, расстрелян 22.07.1941
 04.04.1940 — Смушкевич, Яков Владимирович (1900—1941), переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, расстрелян 28.10.1941

Примечания

Ссылки 
 
 Командарм 2-го ранга в зимней повседневной форме, военно-воздушные силы (1936—1940 годов) реконструкция и фото.

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР